Dirk Alvermann ist der Name folgender Personen:

* Dirk Alvermann (Fotograf) (1937–2013), deutscher Fotograf 
 Dirk Alvermann (Historiker) (* 1965), deutscher Historiker